Алекса́ндр Ива́нович Степано́в:

 Степанов, Александр Иванович (?—1877) — Георгиевский кавалер; полковник.
 Степанов, Александр Иванович (1903—?) — советский артист.
 Степанов, Александр Иванович (род. 1935) — советский футболист.